— железнодорожная линия японского железнодорожного оператора East Japan Railway Company расположенная в Токио. Линия соединяет станцию  в специальном районе Тосима со станцией  расположенной в специальном районе Кита. С 1985 года линия является участком линии Сайкё, но официальное название этого участка до сих пор остаётся прежним, хотя и не используется в обиходе.

История 
Линия была открыта в 1985 году как участок на линии Синагава компании Nippon Railway. Электрификация линии была закончена в 1909 году. Название «линия Акабанэ» широко использовалось с 1972 по 1985 год. Грузовые перевозки на линии были прекращены в 1999 году. В 1985 году линия Акабанэ была включена в новую линию Сайкё.

Станции 
 Все станции расположены в Токио.
 Все составы линии Сайкё, включая скорые, останавливаются на всех четырёх станциях линии Акабанэ.

Подвижной состав 
На линии используются составы серии 205 а также серии TWR 70-000 из 10-ти вагонов.